Brenndorf ist der Name folgender Orte:

 Brenndorf, deutscher Name der Ortschaft Bod, Kreis Brașov, Rumänien
 Brenndorf, deutscher Name der Gemeinde Fărău, Kreis Alba, Rumänien
 Brenndorf, von 1939 bis 1945 der Name der Gemeinde Hořiněves, Královéhradecký kraj, Tschechien

 Brenndorf (Gemeinde Sankt Kanzian), Ortschaft in der Gemeinde Sankt Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Brenndorf (Gemeinde Krumpendorf), Ortsteil der Gemeinde Krumpendorf am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

 im Volksmund gebräuchlicher Name für Twistringen

Siehe auch:
 Brennhof